Rondonópolis (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Rondonópolis (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso